Table des caractères Unicode U+1D400 à U+1D7FF.

Symboles mathématiques alphanumériques 
Symboles mathématiques alphanumériques.

Table des caractères

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (1D000-1DFFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Liens externes 
    (table sur le site Unicode)

01D40